S
Stavropoleos